REC (motorfiets), een Italiaans historisch merk van motorfietsen
REC (film), een Spaanse horrorfilm uit 2007
REC², het vervolg uit 2009